Basispunkt steht für:

 Basispunkt (CAD), im computerunterstützten Zeichnen, den Einfügepunkt einer Darstellung
 Zinssatz im Finanzwesen: 100 Basispunkte sind 1 Prozentpunkt, abgekürzt mit bp 

Siehe auch: